Аксель Гудбранд Блітт (; 1843 — 1898) — норвезький ботанік та геолог. Син ботаніка Маттіаса Нумсена Блітта.
 Маттіас Нумсен Блітт (; 1789 — 1862) — норвезький ботанік. Батько Акселя Гудбранда Блітта.